Trenul infinitului () este un serial de televiziune animat american creat de Owen Dennis, fost scriitor și artist de poveste al serialului Un show obișnuit, pentru Cartoon Network. Episodul pilot a fost lansat pentru prima oară pe 1 noiembrie 2016, apoi datorită popularității sale a fost preluat ca un miniserial, care a avut premiera pe Cartoon Network pe 5 august 2019. După aceea, serialul a continuat ca o antologie. Al doilea sezon a avut premiera pe 6 ianuarie 2020, iar după aceea serialul a fost mutat pe HBO Max pentru sezoanele 3 și 4.

Serialul a primit laude din partea criticilor pentru complexitatea temelor și personajelor, scris, animație și performanțele vocale.

În august 2022, serialul a fost scos de pe HBO Max și toate referințele la serial pe paginile de rețele sociale ale canalului Cartoon Network au fost șterse.

Episoade

Referințe și note

Legături externe
  (episod pilot)
  (serial)

Seriale de televiziune din 2017
Seriale de animație
Cartoon Network